Giudice bzw. Del Giudice ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio del Giudice (1913–1982), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Carlos Giudice (1906–1979), chilenischer Fußballspieler
 Daniele Del Giudice (1949–2021), italienischer Autor
 Emilio Del Giudice (1940–2014), italienischer Physiker
 Francesco Giudice (1855–1936), italienischer Mathematiker
 Francesco del Giudice (1647–1725), italienischer Geistlicher und Kardinalbischof von Ostia und Velletri
 Gian Francesco Giudice (* 1961), italienischer Physiker
 Giuseppe Giudice (* 1956), italienischer Geistlicher, Bischof von Nocera Inferiore-Sarno
 Guido del Giudice (* 1957), italienischer Schriftsteller und Philosoph

 Martino del Giudice (1373–1379), Bischof von Brindisi
 Matteo del Giudice (1464–1480), Bischof von Telese 
 Niccolò del Giudice (1660–1743), italienischer Kardinal
 Patrick Lo Giudice (* 1959), italienischstämmiger Schweizer Künstler 
 Roberto del Giudice (1379–?), Bischof

Giudice ist der Name folgender Orte:
 Castel del Giudice, Provinz Isernia (Molise) 
 Santa Maria del Giudice, Provinz Lucca 

Siehe auch:
 Giudica
 Giudici